Змагання з фехтування на шпагах у командній першості серед чоловіків на Олімпійських іграх 2008 пройшли 15 серпня.

Призери

Змагання

Фінальний раунд

Поєдинки за 5-8 місця

Фінальне положення

Посилання 
 Регламент змагань